Шас () — это сокращение, расшифровывающееся как «Шиша Сидрей Мишна» () или «Шиша Седарим» ()— синоним слова талмуд. В переводе означает Шесть Порядков Мишны или Шесть разделов Талмуда.
 ШАС — Политическая партия в Израиле.
 Виленский ШАС — издание вавилонского талмуда, опубликованное в Вильне в 1880-х годах. Широко используется и в настоящее время.